Маша Зец-Пешкирич (; родилась 21 января 1987 года в Есенице, СФРЮ) — словенская теннисистка.
 Победительница 24 турниров ITF (14 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Маша — одна из двух дочерей Мато и Мирьям Зец-Пешкиричей. Её сестра Айла также профессионально играет в теннис.

Уроженка Есенице пришла в теннис в 8 лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2013 — 261
 2012 — 260
 2011 — 264
 2010 — 145
 2009 — 117
 2008 — 132
 2007 — 193
 2006 — 421
 2005 — 312
 2004 — 498

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (14)

Поражения (9)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (25)

Победы (10)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Есенице
Теннисисты Словении